Robert Bauval né le 5 mars 1948 en Égypte, est un ingénieur civil dont les essais s'intéressent à l'histoire et plus particulièrement à l'archéologie. Ses livres sont traduits en plusieurs langues.

Théories 
Selon Bauval, l'alignement des trois pyramides de Gizeh forme une image précise de la position des étoiles du Baudrier d'Orion. Ainsi, cette hypothèse propose un lien entre des relevés archéologiques et astronomiques. Bauval situe cet alignement astronomique en 10500 av. J.-C., ce qui constitue une autre hypothèse, celle d'une « primhistoire », très controversée puis majoritairement rejetée par nombre de préhistoriens, car elle suggère que des civilisations technologiquement développées auraient existé avant la Préhistoire.

Dans Keeper (1996), Bauval date le Sphinx de Gizeh à 10500 av. J.-C., tandis qu'une majorité d'archéologues estime qu'il a été construit autour de 2600 av. J.-C.

Œuvres 
 Le mystère d'Orion (The Orion Mystery, 1994), avec Adrian Gilbert, trad., Pygmalion, 1997, 
 Le Mystère du Grand Sphinx (Keeper of Genesis, 1995), avec Graham Hancock, trad., Éditions du Rocher, 2003,  
 The Mars Mystery, avec Graham Hancock, 1998
 Talisman, avec Graham Hancock, 2004.
 Le code mystérieux des Pyramides (The Egypt Code, 2006), trad., Pygmalion, 2008,

Voir aussi

Articles connexes 
 Archéoastronomie
 Graham Hancock
 Pyramides de Gizeh et constellation d'Orion

Liens externes 
 
 Site officiel

Notes et références 

Naissance en mars 1948
Ingénieur civil
Essayiste britannique
Index égyptologique
Pyramidologie